El nombre condado de Hardeman se puede referir a seis divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hardeman, en el estado de Tennessee; y
 el condado de Hardeman, en el estado de Texas.